Минко () — фамилия. Известные носители:
 Минко, Василий Петрович (1902—1989) — советский писатель.
 Минко, Всеволод Афанасьевич  (род. 1934) — российский ученый в области промышленной экологии, очистки воздуха, обеспыливания, вентиляции.
 Минко, Евгений Владимирович (род. 1983) — украинский писатель и журналист, куратор художественных проектов.